Duden steht für:
 Duden, ein Wörterbuch der deutschen Sprache
 Duden-Rodenbostel, ein Ortsteil der Gemeinde Wedemark in der Region Hannover (Niedersachsen)

Duden ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Duden (* 1942), deutsche Schriftstellerin 

 Fritz-Christoph Duden (1939–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Gottfried Duden (1785–1855), deutscher Arzt, Farmer und Friedensrichter in den USA sowie Schriftsteller
 Harold Duden (1879–1952), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Heinrich Duden († 1601), deutscher Abt 
 Herdin Hans Duden (* 1898), deutscher Jurist, nationalsozialistischer Politiker und Funktionär 
 Karin Jefferys-Duden (* 1950), amerikanische Psychologin
 Konrad Duden (1829–1911), deutscher Philologe und Urheber des gleichnamigen Wörterbuchs 
 Paul Duden (1868–1954), deutscher Chemiker und Industrieller
 Konrad Duden (1907–1979), deutscher Jurist, Wirtschaftsanwalt und Rechtslehrer, Enkel des Philologen
 Wilhelm Duden (* 1947), deutscher Motorrad-Bahnrennfahrer

Siehe auch: